Флойд () — англомовне чоловіче особове ім'я, похідне від імені Ллойд ( або , що валлійською означає «сірий» або «коричневий»).

Відомі носії імені:
 Флойд Гіллмен (; 1933) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Флойд Джонс (; 1917—1989) — американський блюзовий співак і гітарист.
 Флойд Еїте (; 1988) — тоголезький футболіст, півзахисник.
 Флойд Кросбі (; 1899—1985) — американський кінооператор.
 Флойд Лаунсбері (; 1914—1998) — американський лінгвіст і антрополог.
 Флойд Мейвезер (, уроджений ; 1977) — американський боксер-професіонал.
 Флойд Паттерсон (; 1935—2006) — американський боксер-професіонал, олімпійський чемпіон (1952).
 Флойд Робертсон (; 1937—1983) — колишній ганський професійний боксер напівлегкої ваги
 Флойд Сміт (; 1935) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Див. також 
 Флойд (прізвище)
Англійські імена